El bombardeig de Nagasaki va ser un atac nuclear que va tenir lloc el 9 d'agost 1945 contra l'Imperi del Japó, la feina dels Estats Units després que els líders japonesos van decidir ignorar l'ultimàtum de Potsdam. Finalment, després de sis mesos d'intens bombardeig d'altres 67 ciutats japoneses, la bomba nuclear "Fat Man" va ser llançada el 9 d'agost,sobre Nagasaki. El cessament d'hostilitats va tenir efecte 6 dies després, el 15 d'agost. La Segona Guerra Mundial va acabar oficialment en menys d'un mes més tard per la signatura de l'acte de capitulació del Japó el 2 de setembre de 1945. Nakasaki i Hiroshima són els únics bombardejos nuclears que van tenir lloc en temps de guerra.

El nombre de fallides és difícil de quantificar i només hi ha estimacions disponibles. Les bombes van matar almenys a 90.000 persones a Nagasaki, a finals de 1945 (en el mateix dia del bombardeig es calculen 70.000 morts a Hiroshima i 40.000 a Nagasaki). A això, les morts van aparèixer més tard a causa de diferents tipus de càncers i patologies, atribuïdes a l'exposició a radiacions alliberades per bombes. En total, comptant el dia del bombardeig, s'estima que d'aquí a 5 anys els morts arribaran als 140.000 a Nagasaki. Pràcticament totes les morts eren civils.

Els supervivents de les explosions, els hibakusha, s'han convertit en el símbol de la lluita contra la guerra i les armes atòmiques a tot el món. Japó més tard va adoptar tres principis antinuclears de no posseir, no produir, i el desarmament de les armes nuclears a tot el món.

A les 6:00 hores de la matinada del 9 d'agost de 1945, el B-29 "Bockscar" amb la bomba atòmica "Fat Man", juntament amb el "The Grear Artiste" equipat pels instruments de mesura, van desenganxar de l'illa de Tinian, a les Illes Mariannes, rumb al Japó. Poc després també va posar proa al cel el "Big Stink" amb les càmeres fotogràfiques.

A prop de les 5:00 hores els B-29 "Bockscar" i "The Great Artiste" van sobrevolar l'illa Iwo Jima. No gaire temps després ho van fer sobre Yaku-Shima, on suposadament havia de reunir-se amb ells el "Big Stink" que havia sortit amb retard. Després d'estar donant voltes en l'aire gairebé mitja hora, al comandant Charles Sweeney se li va acabar la paciència i va ordenar continuar cap al Japó sense l'escorta, ja que el seu aparell per un problema tècnic comptava amb menys combustible de l'habitual. Mentrestant altres dos B-29 havien efectuat sengles reconeixements sobre els possibles blancs, un sobre Nagasaki pel "Laggin 'Dragon" del capità Charles McKnight i un altre sobre Kokura pel "Enola Gay" del capità George Marquardt. Precisament aquest últim va comunicar per ràdio a Sweeny que Kokura en Honshu era el millor objectiu a bombardejar.
Bombardejos atòmics d'Hiroshima i Nagasaki